

Geografia 
 Rjazanskij – quartiere di Mosca sito nel Distretto Sud-orientale
 Perejaslavl' Rjazanskij – città della Russia occidentale
 Spassk-Rjazanskij – cittadina della Russia europea centrale

Persone 
 Sergej Rjazanskij – ex cosmonauta russo

Altro 
 Rjazanskij Prospekt – stazione della Metropolitana di Mosca

Pagine correlate 
 Rjazanskij rajon